{{НП-США
 |статус                  = Город
 |русское название        = Викторвилл
 |оригинальное название   = 
 |изображение              = Old Town Victorville-Veteran's Memorial-Seventh St-Forrest Ave.jpg
 |описание изображения     = 
 |герб                    = Victorville seal.jpg
 |флаг                    = Victorville flag.gif
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
 |lat_dir =N |lat_deg =34 |lat_min =32 |lat_sec =10
 |lon_dir =W |lon_deg =117 |lon_min =17 |lon_sec =30
 |CoordAddon              = 
 |CoordScale              = 
 |карта страны            = 
 |карта региона           = 
 |карта района            = 
 |штат                    = Калифорния
 |штат в таблице          = Калифорния
 |вид округа              = 
 |округ                   = Сан-Бернардино (округ)Сан-Бернардино
 |округ в таблице         = Сан-Бернардино (округ)Сан-Бернардино
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Глория Гарсиа (с 2014)
 |дата основания          = 1858
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = Лейнс-Кроссинг (1858 — ок. 1885)Виктор (ок. 1885 — 1901)<ref name="geo">Викторвилл  на сайте geonames.usgs.gov</ref>
 |статус с                = 1962
 |площадь                 = 190,99
 |высота центра НП        = 831
 |климат                  = 
 |официальный язык        = 
 |население               = 115 903
 |год переписи            = 2010
 |плотность               = 611,5
 |агломерация             = 
 |национальный состав     = белые — 48,5 %негры и афроамериканцы — 16,8 %
 |конфессиональный состав = 
 |этнохороним             = 
 |часовой пояс            = -8
 |DST                     = да
 |телефонный код          = 760, 442
 |почтовый индекс         = 
 |почтовые индексы        = 92392, 92393—92395Погода в Викторвилле   на сайте weather.com</ref>.

 История 
В 1858 году некий Аарон Дж. Лейн, ветеран Американо-мексиканской войны, отправился в Калифорнию, одержимый, как и многие в то время, «золотой лихорадкой». Однако почти в конце своего пути он передумал, решил, что сможет получить более надёжную прибыль, если в пустыне обеспечит ночлег, воду и еду старателям, и поэтому в начале декабря 1858 года<ref name="moj">Lane's Crossing   на сайте mojavedesert.net основал на месте будущего Викторвилла поселение под названием Лейнс-Кроссинг, которое многие годы служило убежищем и приютом для путешествующих через пустыню в этом месте. Несмотря на слабое здоровье, подорванное малярией, Лейн прожил в своём посёлке ещё четверть века. Уже в 1860 году население Лейнс-Кроссинга составило 10 человек из числа тех, кто решил не идти до Сан-Бернардино, а осесть здесь. Причём 40 % населения (4 человека) составляли дети в возрасте от 7 до 13 лет.

В июле 1941 года близ Викторвилла началось строительство военного лётного поля, которое с 1947 года стало базой ВВС . В 1992 году военная деятельность базы была прекращена, а на её основе в следующем году заработал гражданский . Часть бывшей базы является заброшенным городом-призраком, в котором регулярно проводят учения военнослужащие . Также часть бывшей базы занимает , построенная в 2004 году, в которой отбывают наказание около 1400 заключённых.

21 сентября 1962 года Викторвилл был инкорпорирован со статусом «город» (city). В то время там проживали 8110 человек, а площадь города составляла 25,12 км².

По оценкам 2007 года в городе проживали 99 395 человек, а его площадь составляла 192,07 км².

 Викторвилл принял у себя состязание автомобилей-роботов DARPA Grand Challenge. Победителем, получившим два миллиона долларов, стала команда Университета Карнеги — Меллон из Питтсбурга, Пенсильвания.

13 ноября 2013 года недалеко от Викторвилла, в пустыне, были обнаружены трупы убитой семьи Макстэй.

 Демография 
На всём протяжении существования города его население неуклонно росло. В 2007 году была преодолена планка в 100 000 человек.

2010
По переписи 2010 года в Викторвилле проживали 115 903 человекаФильмы, снятые в Викторвилле   на сайте imdb.com</ref>. Несколько наиболее известных:
 «Оно пришло из далёкого космоса» () — Викторвилл здесь был представлен как город Сэнд-Рок, штат Аризона<ref>«Оно пришло из далёкого космоса» — Места съёмок   на сайте imdb.com.
 «Попутчик» () — в Викторвилле была снята сцена на стоянке грузовиков. В массовке были заняты жители города. Также в фильме присутствуют сцены, снятые в Амбое, в легендарном .
 «Авария» (1997).

 Прочие факты 
 Крупнейшие работодатели города на 2009 год:  (2073 сотрудника),  (1150),  (1000), Verizon Communications (940),  (844), Walmart (830).
 Крупнейшая газета города — Daily Press.

 Примечания 

 Литература 
 Ричард Д. Томпсон и Кэтрин Л. Томпсон.'' Pioneer of the Mojave: The Life and Times of Aaron G. Lane. Глава 8 — Lane Versus Andrews (Property Dispute and a History of Early Settlement in Victorville)

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 История города  на его официальном сайте. Архивировано из первоисточника 28 сентября 2007.

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Сан-Бернардино
Города Мохаве